A 2018. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 500 méteres versenyszámát február 19-én rendezték. Az aranyérmet a norvég Håvard Holmefjord Lorentzen nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Végeredmény 
A verseny helyi idő szerint 20:53-kor, magyar idő szerint 12:53-kor kezdődött. Mindegyik versenyző két futamot teljesített, az összesített időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

A rövidítések jelentése a következő:
OR: olimpiai rekord

Források 

F00500